Namco Museum — серия сборников компьютерных игр, созданных компанией Namco. Компиляции создавались для игровых приставок пятого (32-разрядные) и последующих поколений. Игры, вошедшие в сборники, были созданы в 1980-е и в начале 1990-х.

Компиляции 
 Namco Museum Volume 1 (1995) — для PlayStation
 Namco Museum Volume 2 (1996) — для PlayStation
 Namco Museum Volume 3 (1996) — для PlayStation
 Namco Museum Volume 4 (1996) — для PlayStation
 Namco Museum Volume 5 (1997) — для PlayStation
 Namco Museum Encore (1997) — для PlayStation (Только в Японии)
 Namco Museum 64, Namco Museum (1999) — для Nintendo 64 и Dreamcast (Только в Северной Америке)
 Namco Museum — для Game Boy Advance
 Namco Museum (2001) — PlayStation 2, Xbox, GameCube (Только в Северной Америке)
 Namco Museum Battle Collection (2005) — для PlayStation Portable
 Namco Museum: 50th Anniversary (2005) — для PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC (Существует также разбавленные версия на Game Boy Advance)
 Namco Museum DS (2007) — для Nintendo DS
 Namco Museum Remix (2007) — для Nintendo Wii
 Namco Museum Virtual Arcade (2008) — для Xbox 360
 Namco Museum Essentials (2009) — для PlayStation 3, через PlayStation Network
 Namco Museum Megamix (2010) — для Nintendo Wii (Только в Северной Америке)
 Namco Museum (2017) — для Nintendo Switch

Игры 

 Примечания к таблице
 U — содержит дополнительные открываемые уровни, открываемые при наборе очков.
 S — «секрет», найден другой способ, чем разблокировка по очкам.
 J — только в японской версии.
 PI — означает, что не было включено в Namco Museum (Game Boy Advance) (первый Namco Museum для Game Boy Advance) потому, что он был включено в Pac-Man Collection. (компиляция для Game Boy Advance с аналогичным интерфейсом) ("P" означает "Pac-Man", "I" означает английское слово "instead".)
 +GBAv — Включено в уменьшенной Game Boy Advance версии Namco Museum 50th Anniversary, а также домашней версии.
 XBLA — на Namco Museum Virtual Arcade, вместо игры, доступ с диска, они будут добавлены в вашу Xbox Live Arcade меню, когда диск находится в Xbox 360.

Компьютерные игры по алфавиту
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Portable
Игры для Xbox
Игры для Xbox 360
Сборники компьютерных игр